Cæciliaforeningen steht für:

 Cæciliaforeningen (Kopenhagen)
 Cæciliaforeningen (Oslo)